NGC 5122 (другие обозначения — MCG -2-34-43, 2SZ 43, PRC B-16, PGC 46848) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5122
Дева (созвездие)